Neoaves är en av två överordningar av fåglar. Det är den mest artrika av de två överordningarna och omfattar alla neognata fåglar utom hönsfåglar och andfåglar. Hur de olika ordningarna är besläktade är mycket omdiskuterat. För en modern uppfattning om släktskapen se kladogram i artikeln Fåglar.

Neoaves omfattar följande ordningar:
 Lomfåglar (Gaviiformes)
 Doppingfåglar (Podicipediformes)
 Flamingofåglar (Phoenicopteriformes)
 Pingvinfåglar (Sphenisciformes)
 Stormfåglar (Procellariiformes)
 Storkfåglar (Ciconiiformes)
 Sulfåglar (Suliformes)
 Pelikanfåglar (Pelecaniformes)
 Rovfåglar (Accipitriformes)
 Trappar (Otidiformes)
 Mesiter (Mesitornithiformes)
 Eurypygiformes - omfattar kaguer (Rhynochetidae) och solrallar (Eurypygidae)
 Tran- och rallfåglar (Gruiformes)
 Vadarfåglar (Charadriiformes)
 Flyghöns (Pteroclidiformes)
 Duvfåglar (Columbiformes)
 Papegojfåglar (Psittaciformes)
 Gökfåglar (Cuculiformes) - vissa delar även upp taxonet i ordningarna Hoatzinfåglar och Bananätarfåglar
 Ugglor (Strigiformes)
 Skärrfåglar (Caprimulgiformes) - vissa delar även upp taxonet i ordningen Aegotheliformes
 Seglarfåglar (Apodiformes)
 Musfåglar (Coliiformes)
 Trogonfåglar (Trogoniformes)
 Coraciiformes - vissa delar även upp taxonet i ordningarna Bucerotiformes och Kurolfåglar
 Jakamarfåglar (Galbuliformes)
 Hackspettartade fåglar (Piciformes)
 Seriemor (Cariamiformes)
 Falkfåglar (Falconiformes)
 Tättingar (Passeriformes)

Källor 
 Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. (2011) The Clements checklist of birds of the world, Version 6.6 (xls), <www.birds.cornell.edu/clementschecklist>, läst 2012-07-25
 Mindell, David P., Joseph W. Brown, and John Harshman. (2008) Neoaves. Version 27 juni 2008. tolweb.org/Neoaves/26305 från: The Tree of Life Web Project, tolweb.org/

Neoaves